Adam Ounas – calciatore francese di origini algerine
 1473 Ounas – asteroide della fascia principale
Ounas – altro nome del faraone egizio Unis